Manuae ist der Name von zwei Atollen im Pazifischen Ozean:

 Manuae (Gesellschaftsinseln) in Französisch-Polynesien
 Manuae (Cookinseln) in den Cookinseln